Ролан () или Роллан () — французская фамилия, образованная от имени Ролан (в русском написании — , но бывают и исключения).

Известные носители 
 Роллан, Амедей (1829—1868) — французский поэт и драматург.
 Ролан, Диего (род. 1993) — уругвайский футболист, нападающий клуба «Бордо» и сборной Уругвая.
 Роллан, Жоанна (род. 1979) — французский политик.
 Роллан, Кевин (род. 1989) — французский фристайлист, специализирующийся в дисциплине хафпайп.
 Ролан, Лоран (1746—1816) — французский скульптор. Работал в Париже.
 Роллан, Луи (1711—1791) — французский скульптор-орнаменталист и резчик по дереву. Работал в Санкт-Петербурге и Стокгольме.
 Роллан, Марион (род. 1982) — французская горнолыжница, чемпионка мира.
 
 Роллан, Поль (род. 1986) — камерунский футболист, полузащитник гродненского «Немана».
 Роллан, Ромен (1866—1944) — французский писатель и общественный деятель, драматург, учёный-музыковед, лауреат Нобелевской премии по литературе.
 Роллан, Софи (род. 1961) — канадская виолончелистка.
 Ролан, Тьерри (1937—2012) — французский спортивный комментатор.
 Ролан, Франсишку (1893—1977) — португальский политик, монархист и национал-синдикалист.

Двойная фамилия 
 Роллан-де-Вилларг, Жан Жозеф Франсуа (1787—1856) — французский юрист, судебный деятель и правовед.
 Ролан де Ла Платьер, Жан Мари (1734—1792) — государственный деятель времён Великой французской революции, жирондист. 
 Ролан де Ла Платьер, Манон Жанна (1754—1793) — одна из знаменитейших женщин Французской революции, жена Ж.-М. Ролана де ла Платьера.
 Ролан д’Эрсевиль, Бартелеми-Габриэль (1730—1794) — французский публицист, член Парижского парламента.

Другое 
 «Ролан» — московский кинотеатр.

См. также 
 
 Роллон — первый герцог Нормандии.
 Роган